Bagatala kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bagatala (socken i Kina, lat 42,93, long 119,18), Inre Mongoliet, 
 Bagatala (socken i Kina, lat 43,23, long 122,24), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar